MLAT (, русский аналог термина: наземный многопозиционный) — технология, позволяющая определять местоположение самолётов или иных воздушных судов (ВС) без использования дополнительного к имеющемуся оборудованию на ВС.

Принцип действия 
Система основана на оценке разности времени прихода сигналов. В качестве сигналов использует ответы приёмопередатчиков режима A, C и S вторичной радиолокации RBS, вторичной радиолокации управления воздушным движением (УВД), военных IFF, либо АЗН-В (ADS-B) передатчиков (фактически, система АЗН-В есть подмножество сигналов режима S вторичной радиолокации).

MLAT использует несколько наземных станций, размещённых около аэропортов (аэродромов) или разбросанных по большой территории, что позволяет покрывать большую площадь в воздушном пространстве.

MLAT принимает ответы всех ВС, оборудованных вышеуказанными приёмопередатчиками и определяет местонахождение ВС, основываясь на временно́й разнице поступления одного и того же ответа от передатчика соответствующей системы ВС.

Станции MLAT «слушают» ответы на запросы, посылаемые вторичными РЛС, работающими по западной системе RBS или советской УВД, или станциями системы АЗН-В. Вторичные РЛС посылают запросы в направлении ВС и приёмник самолёта, получив запрос, передает кодированный «ответ», содержащий позывной ВС, высоту и дополнительную информацию в зависимости от типа приёмопередатчика. Зная угловое положение луча антенны в момент передачи сигнала, а также время, прошедшее до момента получения ответа от ВС, вычислитель РЛС определяет расстояние до ВС и его угловые координаты.

Поскольку каждое ВС находится на разном расстоянии от наземных станций MLAT, ответы ВС поступают на эти станции в разное время. Используя несложные вычисления, во многом аналогичные вычислениям в спутниковых системах (ГНСС), вычислители MLAT-систем высчитывают местоположение ВС.

Преимущества MLAT-систем перед вторичной радиолокацией — это более высокая точность оценки местоположения и более высокий темп поступления информации (система АЗН-В, например, каждую секунду должна передавать в эфир данные о ВС, даже если никто не запрашивал ВС, а период обзора вторичной РЛС обычно не меньше 4 сек) и отсутствие систематических ошибок (вызванных, чаще всего, выходом из строя или неправильной работой ГНСС-приёмников), являющихся серьёзной проблемой при работе систем АЗН-В.

MLAT в России 
С 2016 года в аэропорту Пулково испытывалась интегрированная система MLAT «Альманах» разработки НПП ЦРТС. Первое пробное использование «Альманаха» продемонстрировано в аэропорту Пулково в январе 2018 года. С марта 2018 года система введена в опытную эксплуатацию.

См. также 
 АЗН-В (ADS-B, Automatic dependent surveillance-broadcast)

Примечания

Ссылки 
 Multilateration — MLAT // adsbradar.ru
 Multilateration & ADS-B

Воздушная навигация